Hel steht für:

 Hel (Mythologie), die Herrscherin der Unterwelt in der germanischen Mythologie

 (949) Hel, Himmelskörper des Hauptgürtels
 -hel, abgeleitet vom altgriechischen helios, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #hel

Musik:
 Hel (deutsche Band), Pagan-Metal-Band aus Lüdenscheid (1994–2012)
 Hel (schwedische Band), Vikingrock-Band (1999–2004)

Geografie:
 Hel (Stadt), deutsch Hela, Hafenstadt auf der Halbinsel Hel, Polen
 Halbinsel Hel an der Ostsee, Polen 
 Hel (Antarktika), Halbinsel im Algae Lake, Wilkinsland, Antarktika

Personen:
 Iwan Hel (1937–2011), ukrainischer Menschenrechtsaktivist, Dissident, Politiker, Schriftsteller
 Judith van Hel (* 1986), deutsche Punkrocksängerin

HEL steht als Abkürzung für:
 HEL, Chatjargon für „Hab Euch Lieb“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #H 
 HEL, Pseudonym von Herbert Laschet Toussaint (* 1957), deutscher Lyriker und Herausgeber
 Flughafen Helsinki-Vantaa, als IATA-Flughafencode
 Heizöl extra leicht, spezielle Qualität von Heizöl, siehe Heizöl #Heizöl Extra Leicht (HEL)

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Hessische Landesregierung und Hessischer Landtag

Siehe auch:
 Helheim (Unterwelt der germanischen Mythologie)
 Heel – Hehl – Hell (Begriffsklärungen)

Abkürzung